Багремово (, ) — село в Сербии, в общине Бачка-Топола, в Северно-Бачском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Бачка. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 204 жителя (по переписи населения 1991 года — 220 жителей).

Демография 
В селе Багремово, по переписи 2002 года проживали 168 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 42,5 лет (40,7 года у мужчин и 44,5 года у женщин). В селе есть 78 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,62.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 информация о географическом положении\fallingrain.com
 

Населённые пункты Воеводины